Pedro de Borbón-La Marche (1342 - 1362), noble francés, hijo primogénito de Jaime I de La Marche y Juana de Chatillon.

Al igual que su padre luchó en la batalla de Brignais donde este murió. Pedro lo sucedió como Pedro II de La Marche, pero no le sobrevivió mucho tiempo y fue sucedido por su hermano Juan I de La Marche.

Nobles de Francia del siglo XIV
Condes de La Marche (casa de Borbón)